Кристина, војвоткиња од Палма де Мајорке (), пуним именом Кристина Федерика Викторија Антонија де ла Сантисима Тринидад де Борбон и де Греција (), 13. јун 1965, је принцеза из династије Бурбона, члан шпанске краљевске породице са титулом Војвоткиња од Палма де Мајорке.

Биографија 

Инфанта Кристина је друго по реду дете тренутног шпанског суверена, краља Хуана Карлоса I и краљице Софије, грчке принцезе из династије Шлезвиг-Холштајн-Зондербург-Гликсбург. У исто време принцеза Кристина је седма по реду у линији наслеђивања шпанског престола, после свог брата престолонаследника Фелипеа, сестре Елене и њихове деце.

Принцеза Кристина је рођена у Мадриду, а крштена у римокатоличкој цркви Паласио де ла Зарзуела, од стране мадридског надбискупа.

Средњошколско образовање, принцеза је завршила у школи Санта Марија дел Камино, а дипломирала на Мадридском универзитету 1989. године, на студијама политичких наука. Студирање је наставила на Њујоршком универзитету, на студијама међународних односа. 1991. године, боравила је у Паризу, где је стицала праксу радећи у штабу Унеско-а.

Течно говори шпански, каталонски, енглески, француски и грчки језик.

Брак и породица 

Удала се за рукометаша Ињакија Урдангарина у Барселони, 4. октобра 1997. године, од када јој је отац доделио доживотну званичну титулу Војвоткиња од Палма де Мајорке. У исто време, њен супруг Ињаки добио је титулу војводе.

У току брака, пар је добио четворо деце, синове: Хуана, Пабла и Мигела и ћерку Ирену.

Од 2009. године, породица живи у Вашингтону, у САД, где јој муж ради за компанију Телефоника.

У исто време, принцеза учествује у многим институционалним, културним, академским и другим активностима у земљи и иностранству. Почасна је председница Шпанског комитета УНЕСКО-а, а у октобру 2001. године, проглашена је за амбасадора добре воље Уједињених нација. Кристина је такође и члан Билдерберг групе, од 2001. године, као и њени родитељи.

Принцеза Кристина се окушала и у спорту, посебно у скијању, и њој најдражем једрењу. Учесница је многих спортских манифестација у земљи и иностранству, као и Олимпијских игара у Сеулу, 1988. године, као једриличар.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Извори

Спољашње везе 

Рођени 1965.
Династија Бурбон
Билдерберг
Шпанска краљевска породица
Мадриђани